El Himno de Sogamoso es la obra musical insignia de la ciudad de Sogamoso. La música es de autoría del maestro Luis Antonio Escobar y la letra del abogado y poeta Pedro Medina Avendaño, quien también es autor de las letras de los himnos de Bogotá y Boyacá.

Historia 
Para la época de los años 80 entre la población se hacía más grande la necesidad de una composición musical que los identificara. Es así como en 1986 surge la iniciativa de la Casa de la Cultura de Sogamoso de realizar un concurso a nivel nacional para escoger el himno de la ciudad, el cual comenzó el 6 de marzo del mismo año. El jurado calificador lo integraban tres músicos de amplía trayectoria nacional, tres historiadores miembros de la Academia Colombiana y Boyacense de Historiay tres miembros representantes de las autoridades civiles y de las entidades cívico-culturales de Sogamoso, quienes escogieron como ganador al maestro Luis Antonio Escobar por su obra musical con letra del doctor Pedro Medina Avendaño.

El estreno oficial se llevó a cabo el 6 de septiembre de ese mismo año durante la Semana Cultural de Sogamoso, en la Plaza de la Villa, lugar que aún era centro político y administrativo de la ciudad. Fue interpretado instrumentalmente por la Banda Ciudad del Sol y cantado en coro por un grupo de sobresalientes ciudadanos sogamoseños.

Letra 

Himno de Sogamoso
         Coro

Ciudad noble de cielo dorado,

con las llamas del templo de sol.

pueblo libre de honor coronado,

por el muisca y el bravo español.

         I

Nunca pudo borrar el olvido,

cuanto al tiempo legó Suamox.

Rey lejano y justicia han oído

nada igual al clarín de su voz.

         II

La soberbia ciudad del acero

lleva en alto el pendón nacional.

Aquí tienen su asiento y su fuero,

el valor y el eterno ideal.

         III

El heroico adalid insurgente,

comunero indomable, Alcantuz,

aún combate detrás del poniente

y propaga el valle de luz.

         IV

Van arriba el progreso en tus manos,

y Colombia en tus campos en flor.

en ti forjan patriotas y hermanos,

la honradez y el trabajo creador.

         V

Porque fuiste el pasado valiente,

porque en paz siempre quieres vivir,

se ve y palpa en la faz de tu gente,

el buen Súa que empieza a salir.

Música 
La música se puede escuchar en la página de la Alcaldía de Sogamoso.

Véase también 

 Sogamoso

Referencias 
Sogamoso
Alcaldía Mayor de la ciudad de Sogamoso. Página oficial en Internet.  .

Enlaces externos 
  Himno de Sogamoso (instrumental)

Letra del himno de Sogamoso en la página de la Alcaldía Mayor de Sogamoso.

Sogamoso
Sogamoso
Símbolos de Boyacá
Himnos